Lutin – hobgoblin w folklorze francuskim.
 „Lutin” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku.